Le nom Ivo Jan est porté par les personnes suivantes :
Ivo Jan (né en 1942), joueur de hockey sur glace ;
Ivo Jan (né en 1975), joueur de hockey sur glace et fils du premier.